Schloss Arnstorf steht für folgende Schlösser in Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern:

 Unteres Schloss Arnstorf
 Oberes Schloss Arnstorf

Siehe auch:
 Miłków (Podgórzyn) #Schloss, Schloss in Miłków (dt. Arnsdorf)
 Schloss Arndorf, Anwesen in Pöggstall, Niederösterreich
Schloss Arnsdorf
Schloss Arensdorf